Людмила Климок () (род. 11 апреля 1975, Кишинёв, Молдавия) — молдавский предприниматель, генеральный директор телекоммуникационного оператора — Orange. Сменила на этом посту Бруно Дютуа, который перешёл руководить в Orange Armenia, который незадолго до этого назначения, получил лицензию на оказание услуг мобильной связи в Армении.

Биография 

Окончила Технический Университет Молдовы в 1997 году.

Рост по карьерной лестнице происходил следующим образом:
 1998 год — продавец-консультант в коммерческом департаменте Voxtel (сейчас Orange).
 1999—2002 гг. — менеджер магазина Voxtel
 2002—2005 гг. — менеджер проектов по продажам, руководитель отдела по поддержке продаж
 2005 до 10 ноября 2008 года — директором по продажам Orange.
 11 ноября 2008 года по настоящий момент — генеральный директор Orange Moldova.(3 Mai 2016 - Director General al Orange Moldova devine Julien Ducarroz)

Семья 
Замужем, имеет одного сына (2003 года рождения).

Интересные факты 
Один из руководителей процесса ребрендинга оператора завершившегося 25 апреля 2007 года. Является первым генеральным директором оператора в качестве представителя Молдавии. До Людмилы эту должность занимали исключительно французы.

Примечания

Ссылки 
 Людмила Климок: Оранжевое настроение 
 Новым гендиректором компании Orange Moldova назначена Людмила Климок
 Экономические итоги Orange
 Orange Moldova запустила сеть интернет 3G+ 14,4 Мбит/с в более чем 30 населенных пунктах Молдовы
 Orange впервые в мире представил в Молдове новый стандарт качества голосовой передачи для мобильных телефонов HD voice 

Выпускники Технического университета Молдовы
Предприниматели Молдавии